Mistrzostwa Świata w Piłce Ręcznej Mężczyzn 2001 – siedemnaste mistrzostwa świata w piłce ręcznej mężczyzn, oficjalny międzynarodowy turniej piłki ręcznej organizowany przez IHF. Odbył się w dniach 23 stycznia – 4 lutego 2001 roku we Francji. Tytułu zdobytego w 1999 roku broniła reprezentacja Szwecji, zwyciężyli zaś Francuzi.

Faza grupowa

Grupa A

Grupa B

Grupa C

Grupa D

Faza pucharowa

Mecze o miejsca 1–4

Mecze o miejsca 5–8

Klasyfikacja końcowa

Nagrody indywidualne

Najlepsi strzelcy 
W nawiasach gole z rzutów karnych.
 1.  Eduard Kokszarow - 61 (26)
 2.  Jurij Kostetski - 60 (26)
 3.  Yoon Kyung-shin - 55 (10)
 4.  Stefan Lövgren - 47 (8)
 5.  Magnus Wislander 46
 6.  Markus Baur - 43 (27)
 7.  Valeri Lochman - 42 (2)
 8.  Salim Nedjel Hammou - 41 (12)
 9.  Mohammed Berrajja - 40 (6)
 9.  Christian Berge - 40 (25)

Przypisy

Bibliografia 
 
 

2001
2001 w piłce ręcznej
Piłka ręczna we Francji
2001 we Francji